

Sigle 
 Glasgow Haskell Compiler – compilatore Haskell

Codici 
 GHC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Great Harbour Cay (Bahamas)
 ghc – codice ISO 639-3 della lingua gaelica iberno-scozzese
 GHC – codice valutario ISO 4217 del Cedi ghanese, valuta del Ghana